Брюховичи — название населённых пунктов.

 Брюховичи — посёлок городского типа во Львовской городской общине Львовского района Львовской области Украины.
 Брюховичи — село в Перемышлянской городской общине Львовского района Львовской области Украины.